Вторая лига Чехии по футболу 2013/2014 — 21-й сезон первенства Второй лиги. В турнире принимали участие 16 клубов. Путёвку в Первую лигу завоевали «Динамо Ческе-Будеёвице» и «Градец-Кралове».

Турнирная таблица

Пояснения к таблице

Примечания

Ссылки 
 Сезон 2013/14 на сайте livesport.cz 
 Официальный сайт Второй лиги 

2013/2014
Спорт в Чехии в 2013 году
Спорт в Чехии в 2014 году